Philipp Hangen ist der Name folgender Personen:

* Philipp Hangen (Bibliothekar) (1836–1915), deutscher Philologe und Bibliothekar
 Philipp Hangen (Politiker) (1848–1920), deutscher Jurist und Politiker